Municipio de Oakley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakley (condado de Macon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Oakley (condado de Logan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.